Titov  (masculin ; ) ou Titova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Boris Titov (1960-), entrepreneur et homme politique russe ; 
 Constantin Titov (1947-), primat de l'Église orthodoxe russe ;
 Egor Titov (1976-), footballeur russe ;
 Guerman Titov (1935-2000), cosmonaute soviétique ;  
 Guerman Titov (1965-), joueur de hockey sur glace russe ;  
 Lioudmila Titova (1946-), patineuse de vitesse soviétique ;  
 Valentina Titova (1942-), actrice russe ;
 Vassili Titov (1650-1710/1715), compositeur russe ;  
 Viktor Titov (1939-2000), réalisateur russe ;  
 Vladimir G. Titov (1947-), cosmonaute soviétique ;  
 Yuri Titov (1935-), gymnaste soviétique.

Patronyme russe